Hargarten ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Hargarten (Eifel), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Hargarten, Ortsteil der Gemeinde Beckingen im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland
 Hargarten, Ortsteil der Gemeinde Bodnegg im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
 Hargarten (Sankt Katharinen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Katharinen im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz

in Frankreich:
 Hargarten (Laumesfeld), Weiler der Gemeinde Laumesfeld im Département Moselle
 Hargarten-aux-Mines, Gemeinde im Département Moselle